El término nieve hace referencia a varios artículos:

 a la nieve, un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo;
 a la nieve, un postre mexicano, un tipo de helado de sabores de fruta, a base de agua;
 a la nieve de garrafa, un refresco a base de pulpa de frutas, azúcar, sal y hielo, tradicional de México;
 a Nieve, una novela del 2002, del escritor turco Orhan Pamuk;
 a Nieve Nieve, una localidad en el distrito de Antioquía, Perú.

Enlaces externos